Больши́е Яки́ () — село в Зеленодольском районе Татарстана. Административный центр Большеякинского сельского поселения.

География 
Располагается на реке Петьялка в 26 км северо-восточнее Зеленодольска.

История 
Основано в период Казанского ханства. В XVIII — 1-й половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян. Население занималось земледелием, скотоводством, плотничным, лесопильным, лыко-мочальным промыслами, изготовлением щёток на продажу. В начале 20 века в селе функционировали мечеть, мектеб, ветряная мельница, 5 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1718,3 десятин.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Большие Яки 3-го стана Казанского уезда Казанской губернии. Располагалась при речке Пете, по правую сторону почтового тракта из Казани в Царёвококшайск, в 33 верстах от уездного и губернского города Казани и в 47 верстах от становой квартиры в казённой деревне Верхние Верески. В деревне, в 92 дворах проживали 745 человек (356 мужчин и 389 женщин), была мечеть.

До 1920 года село входило в Кукморскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона Татарской АССР. С 10 августа 1930 года в Дубъязском, с 04 августа 1938 года в Юдинском, с 16 июля 1958 года в Зеленодольском районах.

Население 
 1782 г. — 138 душ мужского пола
 1859 г. — 745
 1897 г. — 976
 1908 г. — 1130
 1920 г. — 1037
 1926 г. — 1259
 1938 г. — 997
 1949 г. — 300
 1958 г. — 613
 1970 г. — 651
 1979 г. — 611
 1989 г. — 594
 2010 г. — 586

Примечания

Литература 

Населённые пункты Зеленодольского района